Свердловськ — колишня назва міст в Україні і Російській Федерації, що було перейменовувались на честь революціонера Якова Свердлова.

 Свердловськ — колишня назва міста Довжанськ Луганської області (з 1938 по 2016).
 Свердловськ — колишня назва міста Єкатеринбург у Російській Федерації (з 1924 по 1991).

Див. також 
 Свердловське

Посилання